Rosa 'Westerland' — сорт роз, относится к классу Шрабы.

Регистрационное название 'Westerland'.

Биологическое описание 
Шраб, плетистая форма (). Может выращиваться, как куст шириной около 120 см, может, как плетистая роза.

Побеги высокие, прямостоячие, высотой 150—365 см.

Листья сложные, тёмно-зелёные, глянцевые, крупные (18—20,5 × 9—11 см), листочков 5—9.

Цветки крупные, полумахровые, сложной окраски: основной оранжевый тон имеет оттенки от светло-жёлтого до розового, в зависимости от погоды. Диаметр около 10 см. Лепестков до 30.

Аромат сильный.

Продолжительность цветения одного цветка 4—6 дней, одного соцветия — 12—14 дней. В Никитском ботаническом саду цветёт с начала июня до конца декабря (при отсутствии заморозков)

В культуре 

Зоны морозостойкости: от 5b (−23.3 °C… −26.1 °C) до более тёплых. Сорт рекомендован для выращивания в центральной подзоне Краснодарского края (хорошо цветет в сухой и жаркий период вегетации, отличаются повышенной устойчивостью к основным грибным заболеваниям, а также проявляют признаки повышенной зимостойкости) и в Приморье.

Устойчивость к болезням очень высокая.

Цветение в кистях, с июня по сентябрь.

Рекомендуется удалять увядшие цветки для поощрения последующего цветения. Наиболее целесообразно выращивать в качестве высокого кустарника без опоры.

Болезни и вредители

Происхождение 

По данным сайта HelpMeFind.com.

Ссылки 
 'Westerland' на сайте HelpMeFind.com
 'Westerland' на сайте websad.ru
 'Westerland' на сайте W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG
 'Westerland' (Вестерленд) на сайте Rusroza.ru

Литература 
 Heinrich Schultheis: Rosen: die besten Arten und Sorten für den Garten, Ulmer: Stuttgart 1996, ISBN 3-8001-6601-1
 Charles & Brigid Quest-Ritson: Rosen: die große Enzyklopädie / The Royal Horticultural Society; Übersetzung durch Susanne Bonn; Redaktion: Agnes Pahler; S.218, Starnberg: Dorling Kindersley, 2004, ISBN 3-8310-0590-7

Примечания 

Westerland